Lasiocephala är ett släkte av nattsländor. Lasiocephala ingår i familjen kantrörsnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kantrörsnattsländor
Lasiocephala